AKO – aglomeracja kalisko-ostrowska
 Armia Krajowa Obywatelska
 Akō – miasto w Japonii
 Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
 Army Knowledge Online
 Port Lotniczy Colorado Plains